Río Madre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Madre (vattendrag i Spanien), Valencia, Província de València, 
 Río Mayor (vattendrag i Spanien, Kastilien-La Mancha), Provincia de Cuenca, 
 Río Madre de Rejas, vattendrag, Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 

Robotskapade Spanienförgreningar